Крестовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и РФ:

 Крестовская волость — в составе Куньинского района Псковской области РФ в 1995-2005 (упразднена в пользу Долговицкой волости)
 Крестовская волость (Черноярский уезд) — в составе Астраханской губернии
 Крестовская волость (Велижский уезд) — в составе Витебской (позднее — Псковской) губернии
 Крестовская волость (Трубчевский уезд) — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии
 Крестовская волость (Камышловский уезд) — в составе Пермской губернии
 Крестовская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии